

Geografia

Italia 
 Borgo le Taverne – frazione di Guardia Lombardi, comune nella provincia di Avellino (Campania)
 Taverne d'Arbia – frazione di Siena, comune nella provincia di Siena (Toscana)

Svizzera 
 Torricella-Taverne – comune nel distretto di Lugano (Canton Ticino)

Storia 
 Tre Taverne – località dell'antico Lazio

Pagine correlate 
 Taverna – pagina di disambiguazione